El Campionat d'Europa de futsal de la UEFS femení és la competició de seleccions nacionals europees femenines de futbol sala organitzada per la Unió Europea de Futsal (UEFS), que es juga des del 2001.

Historial

Títols per selecció 
  Rússia: 3
  República Txeca: 2

Històric entre els 4 primers

Vegeu també 
 Unió Europea de Futbol Sala

Enllaços externs 
 Unió Europea de Futsal

Competicions de futbol sala europees